Первая Федеральная Лига Югославии 1982/1983 () — 54-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1982/1983
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1982 году
Спорт в Югославии в 1983 году